Whiteness steht für:

 Whiteness (Shetland), eine schottische Ortschaft
 ein kulturelles Studienfeld, siehe Weißsein